Boletus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. Het is het omvangrijkste geslacht binnen deze familie. De botanische naam Boletus werd voor het eerst gepubliceerd door Carl Linnaeus in zijn Species Plantarum uit 1753. Typesoort van het geslacht is Boletus edulis Bull.

Soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 284 soorten (peildatum januari 2023):

Boletaceae
Schimmelgeslacht